Andrzej Czyżewski (1930–2016) – polski architekt i rysownik
 Andrzej Czyżewski (ur. 1947) – polski agroekonomista, profesor nauk ekonomicznych
 Andrzej Czyżewski (ur. 1956) – polski elektronik, profesor nauk technicznych